Nemzeti Bajnokság I 2020/2021 − 76. sezon mistrzostw Węgier w piłce siatkowej zorganizowany przez Węgierski Związek Piłki Siatkowej (Magyar Röplabda Szövetség, MRSZ). Zainaugurowany został 18 września 2020 roku.

Nemzeti Bajnokság I w sezonie 2020/2021 składał się z 15 drużyn. Do rozgrywek dołączyły trzy kluby z Nemzeti Bajnokság II:  i  z grupy zachodniej oraz  z grupy wschodniej.

Rozgrywki obejmowały fazę zasadniczą, drugą fazę oraz fazę play-off.

W sezonie 2020/2021 w eliminacjach do Ligi Mistrzów Węgry reprezentował , natomiast w Pucharze Challenge – .

System rozgrywek

Drużyny uczestniczące 

Uwaga:
 W sezonie 2019/2020 ze względu na przedwczesne zakończenie rozgrywek z powodu szerzenia się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 nie wyłoniono mistrza Węgier.
 W fazie zasadniczej NB I Ligi miała brać udział również reprezentacja Węgier U-18, jednak ze względu na problemy terminarzowe związane z pandemią COVID-19 ostatecznie nie wystartowała w rozgrywkach.

Faza zasadnicza

Extraliga

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

NB I Liga

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Faza play-off

Drabinka

Półfinały 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do trzech zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Faza kwalifikacyjna do Extraligi

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Faza kwalifikacyjna do NB I Ligi

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich na Węgrzech
2020 w piłce siatkowej
2021 w piłce siatkowej
2020 na Węgrzech
2021 na Węgrzech